Luigi Cennamo – calciatore italiano
 Pasquale Cennamo – attore italiano